

Nom de famille 

 Agnes Catherine Maitland (1849-1906), principale de collège britannique.
 Barry Maitland (1941-), auteur australien de roman policier.
 Edward Maitland, (1824-1897), écrivain britannique.
 Edward Maitland Wright (1906-2005), mathématicien anglais.
 
 Jack Maitland (1962-), coureur de fond et entraîneur de triathlon écossais.
 
 
 Karen Maitland, (1956-), écrivain britannique.
 Peregrine Maitland, (1777-1854), général et administrateur colonial britannique.
 Robert John Maitland, (1924-2010), coureur cycliste britannique.
 Sean Maitland, (1988-), joueur de rugby écossais.
 Thomas Maitland, (1759-1824), militaire, administrateur colonial et homme politique britannique.
 Thomas Douglas Maitland (1885-1976), botaniste britannique.
 Wendy Maitland, (1975-), joueuse de squash écossaise.
 William Maitland de Lethington, (1525-1573), homme politique écossais.

Toponyme

Afrique du Sud 
Maitland, dans la banlieue du Cap ;

Australie 
Maitland, ville de Nouvelle-Galles du Sud ;
Maitland, village d'Australie-Méridionale ;

Canada 
Maitland, un village de la province de Nouvelle-Écosse

États-Unis 
Maitland, ville de Floride ;
Maitland, village du Missouri ;